Csehország
 Maršov, település a Brno-vidéki járásban
 Maršov u Úpice, település a Trutnovi járásban
 Maršov, Krupka településrésze a Teplicei járásban
 Maršov, Malšice településrésze a Tábori járásban
 Maršov, Studená településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Maršov, Uherský Brod településrésze az Uherské Hradiště-i járásban
 Maršov nad Metují, Velké Petrovice településrésze a Náchodi járásban